De 71e Motorcross der Naties werd verreden op 1 oktober 2017 in het Engelse Winchester.

Van de meer dan dertig deelnemende landen mogen de twintig besten uit de kwalificaties deelnemen aan de finale. Negentien landen plaatsen zich via de kwalificaties op zaterdag, het twintigste land via de B-finale op zondagochtend. Elke ploeg bestaat uit drie rijders: één in de MXGP-klasse, één in de MX2-klasse, en één in de "Open" klasse, dus met vrije keuze van motor. De wedstrijd bestaat uit drie reeksen waarin telkens twee rijders per land uitkomen: resp. MXGP + MX2, MX2 + Open, en MXGP + Open. De puntenstand per land is de som van de vijf beste resultaten die de rijders in de reeksen behalen, het slechtste resultaat wordt geschrapt.

 Voor België bestond de ploeg uit Jeremy Van Horebeek (MXGP), Brent Van Doninck (MX2) en Kevin Strijbos (Open).
 Voor Nederland bestond de ploeg uit Glenn Coldenhoff (MXGP), Brian Bogers (MX2) en Jeffrey Herlings (Open).

Deelnemerslijst

Trainingen 
De trainingen worden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Kwalificatiereeksen 
De kwalificatiereeksen worden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Uitslagen Reeksen

MXGP + MX2

MX2 + Open

MXGP + Open

Eindstand

Externe link 
Officiële site

Motorcross der Naties
Sport in 2017
Motorsport in het Verenigd Koninkrijk
Sportevenement in Engeland
Sport in South East England
Winchester